Scinax — рід земноводних підродини Hylinae родини Райкові. Має 112 видів. Інша назва «ламкопальцева райка».

Опис 
Загальна довжина представників цього роду досягає 10 см. Голова середнього розміру або мала. Очі не сильно виділяються. На пальцях слабко розвинені перетинки або зовсім відсутні, проте є широкі диски-присоски. Позаду очей є джерельце не злите з черепом. Здатні сильно згинати свої пальці до 90°. Звідси походить інша назва цих райок.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні та субтропічні ліси, високу рослинність. Ведуть напівдеревний спосіб життя. активні у присмерку або вночі. Живляться дрібними безхребетними.

Це яйцекладні земноводні. Самиці відкладають яйця у листя бромелій.

Розповсюдження 
Поширені від Мексики до Аргентини, а також на островах Санта-Лючія, Тринідад, Тобаго.

Види 
 Scinax acuminatus (Cope, 1862)
 Scinax agilis (Cruz & Peixoto, 1983)
 Scinax albertinae Ferrão, Moravec, Ferreira, Moraes & Hanken, 2022
 Scinax albicans (Bokermann, 1967)
 Scinax alcatraz (Lutz, 1973)
 Scinax altae (Dunn, 1933)
 Scinax alter (Lutz, 1973)
 Scinax angrensis Lutz, 1973
 Scinax arduous Peixoto, 2002
 Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Scinax ariadne (Bokermann, 1967)
 Scinax aromothyella Faivovich, 2005
 Scinax atratus (Peixoto, 1989)
 Scinax auratus (Wied-Neuwied, 1821)
 Scinax baumgardneri (Rivero, 1961)
 Scinax belloni Faivovich, Gasparini & Haddad, 2010
 Scinax berthae (Barrio, 1962)
 Scinax blairi (Fouquette & Pyburn, 1972)
 Scinax boesemani (Goin, 1966)
 Scinax boulengeri (Cope, 1887)
 Scinax brieni (de Witte, 1930)
 Scinax cabralensis Drummond, Baêta & Pires, 2007
 Scinax caldarum (Lutz, 1968)
 Scinax camposseabrai (Bokermann, 1968)
 Scinax canastrensis (Cardoso & Haddad, 1982)
 Scinax cardosoi (Carvalho-e-Silva & Peixoto, 1991)
 Scinax carnevallii (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)
 Scinax castroviejoi De la Riva, 1993
 Scinax catharinae (Boulenger, 1888)
 Scinax centralis Pombal & Bastos, 1996
 Scinax chiquitanus (De la Riva, 1990)
 Scinax constrictus Lima, Bastos & Giaretta, 2005
 Scinax cosenzai Lacerda, Peixoto & Feio, 2012
 Scinax cretatus Nunes & Pombal, 2011
 Scinax crospedospilus (Lutz, 1925)
 Scinax cruentommus (Duellman, 1972)
 Scinax curicica Pugliese, Pombal & Sazima, 2004
 Scinax cuspidatus (Lutz, 1925)
 Scinax danae (Duellman, 1986)
 Scinax dolloi (Werner, 1903)
 Scinax duartei (Lutz, 1951)
 Scinax elaeochrous (Cope, 1875)
 Scinax eurydice (Bokermann, 1968)
 Scinax exiguus (Duellman, 1986)
 Scinax faivovichi Brasileiro, Oyamaguchi & Haddad, 2007
 Scinax flavoguttatus (Lutz & Lutz, 1939)
 Scinax fontanarrosai  Baldo, Araujo-Vieira, Cardozo, Borteiro, Leal, Pereyra, Kolenc, Lyra, Garcia, Haddad & Faivovich, 2019
 Scinax funereus (Cope, 1874)
 Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925)
 Scinax fuscovarius (Lutz, 1925)
 Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Scinax granulatus (Peters, 1871)
 Scinax haddadorum Araujo-Vieira, Valdujo & Faivovich, 2016
 Scinax hayii (Barbour, 1909)
 Scinax heyeri (Peixoto & Weygoldt, 1986)
 Scinax hiemalis (Haddad & Pombal, 1987)
 Scinax humilis (A. Lutz & B. Lutz, 1954)
 Scinax ictericus Duellman & Wiens, 1993
 Scinax imbegue Nunes, Kwet & Pombal, 2012
 Scinax insperatus Silva & Alves-Silva, 2011
 Scinax iquitorum Moravec, Tuanama, Pérez-Peña & Lehr, 2009
 Scinax jolyi Lescure & Marty, 2000
 Scinax juncae Nunes & Pombal, 2010
 Scinax jureia (Pombal & Gordo, 1991)
 Scinax karenanneae (Pyburn, 1993)
 Scinax kautskyi (Carvalho-e-Silva & Peixoto, 1991)
 Scinax kennedyi (Pyburn, 1973)
 Scinax lindsayi Pyburn, 1992
 Scinax littoralis (Pombal & Gordo, 1991)
 Scinax littoreus (Peixoto, 1988)
 Scinax longilineus (Lutz, 1968)
 Scinax luizotavioi (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)
 Scinax lutzorum Cardoso & Pombal, 2010
 Scinax machadoi (Bokermann & Sazima, 1973)
 Scinax manriquei Barrio-Amorós, Orellana & Chacón-Ortiz, 2004
 Scinax maracaya (Cardoso & Sazima, 1980)
 Scinax melloi (Peixoto, 1989)
 Scinax muriciensis Cruz, Nunes & De Lima, 2011
 Scinax nasicus (Cope, 1862)
 Scinax nebulosus (Spix, 1824)
 Scinax obtriangulatus (Lutz, 1973)
 Scinax oreites Duellman & Wiens, 1993
 Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Scinax parkeri (Gaige, 1929)
 Scinax pedromedinae (Henle, 1991)
 Scinax peixotoi Brasileiro, Haddad, Sawaya & Martins, 2007
 Scinax perereca Pombal, Haddad & Kasahara, 1995
 Scinax perpusillus (Lutz & Lutz, 1939)
 Scinax pinima (Bokermann & Sazima, 1973)
 Scinax pixinguinha Lacerda, Ferreira, Araujo-Vieira, Zocca & Lourenço, 2021
 Scinax proboscideus (Brongersma, 1933)
 Scinax pusillus Pombal, Bilate, Gambale, Signorelli & Bastos, 2011
 Scinax quinquefasciatus (Fowler, 1913)
 Scinax ranki (Andrade & Cardoso, 1987)
 Scinax rizibilis (Bokermann, 1964)
 Scinax rogerioi Pugliese, Baêta & Pombal, 2009
 Scinax rostratus (Peters, 1863)
 Scinax ruber (Laurenti, 1768)
 Scinax similis (Cochran, 1952)
 Scinax skaios Pombal, Carvalho, Canelas & Bastos, 2010
 Scinax squalirostris (Lutz, 1925)
 Scinax staufferi (Cope, 1865)
 Scinax strigilatus (Spix, 1824)
 Scinax sugillatus (Duellman, 1973)
 Scinax tigrinus Nunes, Carvalho & Pereira, 2010
 Scinax trapicheiroi (A. Lutz & B. Lutz, 1954)
 Scinax trilineatus (Hoogmoed & Gorzula, 1979)
 Scinax tripui Lourenço, Nascimento & Pires, 2010
 Scinax tropicalia Novaes-E-Fagundes et all, 2021
 Scinax tsachila Ron, Duellman, Caminer, and Pazmiño, 2018
 Scinax tupinamba Silva & Alves-Silva, 2008
 Scinax tymbamirim Nunes, Kwet & Pombal, 2012
 Scinax uruguayus (Schmidt, 1944)
 Scinax v-signatus (Lutz, 1968)
 Scinax wandae (Pyburn & Fouquette, 1971)
 Scinax x-signatus (Spix, 1824)

Джерела 
 Faivovich, J. (2002): A cladistic analysis of Scinax (Anura: Hylidae). Cladistics 18: 367–393

Земноводні Північної Америки
Земноводні Центральної Америки
Земноводні Південної Америки
Райкові
Роди земноводних